Caballero hace referencia a varios artículos:

Institución de caballería
 Persona que monta a caballo o es parte de una de las distintas instituciones de caballería.
Caballeros villanos, tropa medieval hispánica, característica de Castilla
Caballero andante, miembro de una de orden militar que viajaba grandes distancias con un fin
Caballero Alférez Cadete, empleo "honorífico"
Caballero Ujier, oficial de la Casa Real del Reino Unido;

Lugares 
 Caballeros (Cuenca), pedanía de Villar de Olalla, provincia de Cuenca, España;
 Caballero (Coclé), corregimiento de la provincia de Coclé, Panamá;

Apellido 
 Abel Caballero, economista, político y escritor español.
 Alberto Caballero, guionista y productor de televisión español.
 Antonio Caballero, escritor colombiano.
 Antonio Caballero y Góngora, arzobispo y virrey de Nueva Granada.
 Bernardino Caballero, presidente de Paraguay de 1880 a 1886.
 Darío Caballero, futbolista paraguayo.
 Diego Caballero, explorador y conquistador español.
 Ernesto Giménez Caballero, escritor, intelectual y diplomático español.
 Eugenio Caballero, decorador y director artístico mexicano.
 Enrique Caballero, deportista paralímpico cubano.
 Enrique Caballero Aburto, político mexicano.
 Fabián Caballero, futbolista argentino.
 Fermín Caballero, geógrafo, escritor y político español.
 Fernán Caballero, seudónimo de la escritora española Cecilia Böhl de Faber y Larrea.
 Francisco Caballero Ibáñez, alcalde Ayuntamiento de Zaragoza y  procurador en las Cortes Españolas. 
 Gabriel Caballero, futbolista argentino.
 José Caballero, pintor español.
 José Agustín Caballero, filósofo cubano.
 José Antonio Caballero, noble y político español.
 José Manuel Caballero Bonald, escritor español.
 Laura Caballero, guionista y productora de televisión española.
 Luis Caballero, militar mexicano.
 Luis Caballero, pedagogo venezolano.
 Luis Caballero, pintor colombiano.
 Manuel Caballero, historiador y escritor venezolano.
 Manuel Caballero, torero español.
 Manuel Fernández Caballero, compositor de zarzuelas español.
 Nabor Ojeda Caballero, agrarista, general y político mexicano.
 Raúl Caballero Aburto, general y político mexicano.
 Steve Caballero, skater estadounidense.
 Tomás Caballero, político español.
 Walter Caballero, músico argentino.
 Willy Caballero, futbolista argentino.

Además
Caballero de lata, ser fantasmal de la mitología chilota;
Caballero (fortificación), obra arquitectónica;